Nicodemus Tessin kan avse:

Nicodemus Tessin den äldre (1615–1681) – en svensk arkitekt
Nicodemus Tessin den yngre (1654–1728) – en svensk arkitekt och greve